Тур-A303 — автобус класса М3, предназначенный для перевозки пассажиров на городских, пригородных и междугородних коммерческих маршрутах. Выпускается на предприятии АО «Укравтобуспром» с 2016 года. Модель базируется на шасси Mercedes-Benz Sprinter.

Двигатели

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании

Автобусы на основе грузовых автомобилей